Beylerbeyi (türkisch: „Herr der Herren“) bezeichnet:

 Beylerbey, Verwaltungstitel im Osmanischen Reich
 Beylerbeylik, Verwaltungsgebiet im Osmanischen Reich

davon abgeleitete Toponyme:
 Beylerbeyi (Sarayköy), Dorf im Landkreis Sarayköy in der der Provinz Denizli
 Beylerbeyi (Şehitkamil), Dorf im Landkreis Şehitkamil in der Provinz Gaziantep
 Beylerbeyi (Üsküdar), Stadtviertel im Istanbuler Stadtteil Üsküdar
 Beylerbeyi-Palast, osmanischer Palast in Istanbul
 Abtei Beylerbeyi, gotische Klosterruine im Norden Zyperns